A Team Bahrain Victorious (UCI csapatkód: TBV) egy bahreini profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik, ami az országúti kerékpárversenyek legmagasabb szintű besorolása. Ez lehetővé teszi számukra a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett World Tour versenyeken való részvételt. Leigismertebb versenyzőik Sonny Colbrelli, Matej Mohorič, Damiano Caruso, Pello Bilbao, Jack Haig  és Mikel Landa.

Keret (2023)

További információk
 

Kerékpárcsapatok
Bahrein sportélete